Mistrzostwa Europy Juniorów w Piłce Siatkowej 2022 są rozgrywane we Włoszech w dniach od 17 do 25 września 2022 roku. Drużyny rywalizują w Montesilvano oraz w Vasto. W mistrzostwach bierze udział 12 drużyn podzielonych na dwie grupy. Jest to 28. edycja tego turnieju.

Skład reprezentacji Polski 
Trenerzy
 Mateusz Grabda – I trener
 Marcin Ogonowski – II trener

Zawodnicy
 1. Jakub Majchrzak - środkowy
 2. Kamil Szymendera - przyjmujący
 3. Maksymilian Kędzierski - libero
 6. Jakub Olszewski - przyjmujący
 7. Kajetan Kubicki - rozgrywający
 8. Tytus Nowik - atakujący
 9. Mateusz Kufka - środkowy
 11. Piotr Śliwka - przyjmujący (młodszy brat Aleksandra Śliwki)
 13. Dominik Czerny - przyjmujący
 14. Kuba Hawryluk - libero
 15. Mateusz Nowak - środkowy
 18. Damian Biliński - rozgrywający
 21. Kacper Ratajewski - atakujący
 22. Jakub Gaweł - środkowy

Eliminacje i uczestnicy 
Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy Juniorów 2022 uzyskały Włochy (gospodarz turnieju).

Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny.
  Belgia U-21
  Bułgaria U-21
  Czechy U-21
  Finlandia U-21
  Francja U-21
  Grecja U-21
  Polska U-21
  Portugalia U-21
  Serbia U-21
  Słowacja U-21
  Słowenia U-21
  Włochy U-21

Podział na grupy

Hale sportowe

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

|}

Grupa B 
Tabela

Wyniki

|}

Mecze o miejsca 5–8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Faza finałowa

Półfinały 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

J
2022 w piłce siatkowej
2022 we Włoszech
Piłka siatkowa we Włoszech